Selimbegović ist der Familienname folgender Personen:

 Mersad Selimbegović (* 1982), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler und -trainer
 Vildana Selimbegović (* 1963), bosnische Journalistin